White Mountain (englisch für „weißer Berg“) steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 White Mountain (Alaska)

Berge:

in Kalifornien:
 White Mountain (Fresno County), in der Sierra Nevada
 White Mountain (Tulare County), in der Sierra Nevada
 White Mountain (Alpine County), in der Sierra Nevada im Alpine/Mono County
 White Mountain (Tuolumne County), in der Sierra Nevada

in Washington:
 White Mountain (Columbia Mountains)
 White Mountain (Kaskadenkette)
 White Mountain (Olympic Mountains)

in Nevada:
 White Mountain (Eureka County)
 White Mountain (Mineral County)

Sonstige:
 White Mountain (Maine)
 White Mountain (Salmon River Mountains), in Idaho

White Mountain steht für:
 White Mountain, Lied aus Trespass (Album), Album von Genesis

Siehe auch:
 Mount White
 White Hill
 White Mountains